

Composti chimici 
 acido solforico, specie quando è in soluzione acquosa >90% e viene usato come arma di offesa;
 vetriolo bianco, solfato di zinco;
 vetriolo blu o azzurro, solfato rameico o più precisamente rame (II) solfato pentaidrato (CuSO4 ⋅ 5 H2O);
 vetriolo verde o più comunemente solfato ferroso o più precisamente ferro (II) solfato eptaidrato (FeSO4 ⋅ 7 H2O).

Geografia 
 Vetriolo, località nel comune italiano di Levico Terme in provincia di Trento
 Vetriolo, località nel comune italiano di Bagnoregio in provincia di Viterbo

Pagine correlate 
 Vitriol, ingrediente alchemico

Altri progetti